Deze doorverwijspagina bevat namen van kerkgebouwen die genoemd zijn naar een heilige Laurens of Laurentius van Rome. Ze heten (Sint-)Laurenskerk, Sint-Laurentiuskerk, San Lorenzo, Saint-Laurent, enzovoorts.

België
 Sint-Laurentiuskerk (Andrimont)
 Sint-Laurentiuskerk (Antwerpen)
 Sint-Laurentiuskerk (Betekom)
 Sint-Laurentiuskerk (Beyne-Heusay)
 Sint-Laurentiuskerk (Bocholt)
 Sint-Laurentiuskerk (Brustem)
 Sint-Laurentiuskerk (Ename)
 Sint-Laurentiuskerk (Érezée)
 Sint-Laurentiuskerk (Gellik)
 Sint-Laurentiuskerk (Goetsenhoven)
 Sint-Laurentiuskerk (Hamont)
 Sint-Laurentiuskerk (Helen-Bos)
 Sint-Laurentiuskerk (Heuseux)
 Sint-Laurentiuskerk (Hove)
 Sint-Laurentiuskerk (Kemmel)
 Sint-Laurentiuskerk (Klerken)
 Sint-Laurentiuskerk (Kooigem)
 Sint-Laurentiuskerk (Kozen)
 Sint-Laurentiuskerk (Lokeren) 
 Sint-Laurentiuskerk (Meeswijk)
 Sint-Laurentiuskerk (Molenbeek) in Molenbeek-Wersbeek
 Sint-Laurentiuskerk (Neufchâteau)
 Sint-Laurentiuskerk (Oostmalle)
 Sint-Laurentiuskerk (Overrepen)
 Sint-Laurentiuskerk (Poesele)
 Sint-Laurentiuskerk (Ramskapelle)
 Sint-Laurentiuskerk (Sint-Laureins)
 Sint-Laurentiuskerk (Sint-Laureins-Berchem)
 Sint-Laurentiuskerk (Steenkerke)
 Sint-Laurentiuskerk (Veltem)
 Sint-Laurentiuskerk (Westende)
 Sint-Laurentiuskerk (Wielsbeke)
 Sint-Laurentiuskerk (Verrebroek)
 Sint-Laurentiuskerk (Wolvertem)
 Sint-Laurentiuskerk (Wurfeld)
 Sint-Laurentiuskerk (Zammel)
 Sint-Laurentiuskerk (Zedelgem)
 Sint-Laurentiuskerk (Zelzate)
 Sint-Laurentiuskapel (Opheers)

Duitsland
 Sint-Laurentiuskerk (Ahrweiler)
 Sint-Laurentiuskerk (Benneckenstein)
 Sint-Laurentiuskerk (Halle)
 Sint-Laurentiusbasiliek (Kempten)
 Sint-Laurentiuskerk (Koblenz)
 Sint-Laurentiuskerk (Langförden)
 Sint-Laurentiuskerk (Neurenberg)
 Sint-Laurentiuskerk (Saarburg)
 Sint-Laurentiuskerk (Süderende)
 Dom van Merseburg

Frankrijk
 Sint-Laurentiuskerk (Fromelennes)
Sint-Laurenskerk (Merris)
 Église Saint-Laurent (Salon-de-Provence)

Groot-Brittannië 
 Saint Laurence Church, Blackmore

Italië 
 Sint-Laurensbasiliek (Florence) (Basilica di San Lorenzo)
 kathedraal van San Lorenzo in Genua
 Dom van Mestre, of Aartspriesterlijke kerk San Lorenzo in Mestre
 Sint-Laurensbasiliek (Milaan) (Basilica di San Lorenzo)
 Sint-Laurenskerk in Montevarchi.
 basiliek van Sint-Laurens buiten de Muren (San Lorenzo fuori le Mure) (Rome)
 San Lorenzo in Damaso in Rome

Nederland 
 Grote of Sint-Laurenskerk (Alkmaar) (PKN)
 Sint-Laurentiuskerk (Alkmaar) (RK), Binnenstad
 Sint-Laurentiuskerk (Baflo)
 Sint-Laurentiuskerk (Bemelen)
 Laurentiuskerk (Bergambacht)
 Sint-Laurentiuskerk (Dieden)
 Sint-Laurentiuskerk (Dongen)
 Sint-Laurentiuskerk (Echten)
 Laurentiuskerk (Folsgare)
 Sint-Laurentiuskerk (Ginneken)
 Sint-Laurentiuskerk (Heemskerk)
 Sint-Laurentiuskerk te Hoogkarspel
 Sint-Laurentiuskerk (Kekerdom)
 Laurenskerk (Kolhorn)
 Sint-Laurentiuskerk (Kimswerd)
 Sint-Laurentiuskerk (Maasniel), gem. Roermond
 Laurentiuskerk (Mijnsheerenland)
 Sint-Laurentiuskerk (Oud Gastel)
 Sint-Laurentiuskerk (Oudorp), gem. Alkmaar
 Laurentiuskerk (Rauwerd)
 Grote of Laurentiuskerk te Rijnsburg
 Sint-Laurentiuskerk (Rosmalen)
 Grote- of Sint-Laurenskerk (PKN) te Rotterdam
 HH. Laurentius- en Elisabethkathedraal (RK) te Rotterdam 
 Sint-Laurentiuskerk (Spaubeek)
 Sint-Laurentiuskerk (Stompwijk)
 Sint-Laurentiuskerk (Ulvenhout)
 Grote of Laurentiuskerk (Varsseveld)
 Sint-Laurentiuskerk (Vierlingsbeek)
 Sint-Laurentiuskerk (Voerendaal)
 Sint-Laurentiuskerk (Voorschoten)
 Grote- of Sint-Laurenskerk (PKN) te Weesp
 Sint-Laurentiuskerk (voormalig RK) te Weesp

Portugal 
 São Lourenço de Matos in Almancil

Tsjechië 
 Sint-Laurentiuskerk (Kožlany)

Polen

Sint-Laurentiuskerk (Warschau)